Le tournoi de tennis du New Jersey est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Ridgewood du 21 au .

Alycia Moulton remporte le simple dames. En finale, elle bat Catrin Jexell, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Beverly Mould et Elizabeth Sayers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du New Jersey
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en février 1983